Leonard Bloomfield
Miejscowości w USA:
 Bloomfield – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Bloomfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Bloomfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Bloomfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson
 Bloomfield – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Bloomfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Bloomfield – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Bloomfield – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Bloomfield – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Bloomfield – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Bloomfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Bloomfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Bloomfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Bloomfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Bloomfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Bloomfield (ang. Bloomfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Bloomfield (ang. Bloomfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Bloomfield (ang. Bloomfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Bloomfield (ang. Bloomfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Bloomfield (ang. Bloomfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara